Chydorus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1816. Chydorus ingår i familjen Chydoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Chydorus